3. HNL Istok je natjecanje za trećeligaške hrvatske nogometne klubove. Liga se sastoji od 16 momčadi. Igra se dvokružnim sustavom, znači svaka momčad sa svakim 2 puta. Ukupno se igraju 30 kola. Prvak lige je postala "Cibalia" iz Vinkovaca, te se plasirala u 2. HNL.

Momčadi

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
''Ažurirano: 19. lipnja 2019. 

Izvori:

Rezultati

Najbolji strijelci

Unutrašnje poveznice 
 3. HNL – Istok
 3. HNL 2018./19. 
 3. HNL – Jug 2018./19.
 3. HNL – Zapad 2018./19. 
 2. HNL 2018./19.

Vanjske poveznice 
 hns-cff.hr, 3. HNL Istok 
 nsosijek.hr – NS Osijek

Izvori  
 
 hns-cff.hr, 3. HNL Istok 
 scoresway.com, 3. HNL istok 2018./19., pristupljeno 19. lipnja 2019. 
 rsssf.com, Hrvatska 2018./19., 3. HNL 
 nsosijek.hr, Tablica natjecanja – Seniori – III. HNL – Istok 2018./2019., objavljeno 2. lipnja 2019., preuzeto 19. lipnja 2019. 
 nsosijek.hr, RASPORED NATJECANJA S REZULTATIMA – III. HNL – Istok , Seniori, 2018./2019., objavljeno 3. lipnja 2019., preuzeto 19. lipnja 2019. 
  

2018-19 
3 Istok